Ви́ллозское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в восточной части Ломоносовского района Ленинградской области.

Административный центр — городской посёлок Виллози. Глава поселения — Иванов Виктор Михайлович, глава администрации — Андреева Светлана Владимировна.

Географическое положение 
Граничит:
 на севере и востоке — с Санкт-Петербургом
 на юге — с Гатчинским муниципальным районом
 на западе — с Лаголовским сельским поселением

По территории поселения проходят автодороги:
  (Красное Село — Павловск)
  (подъезд к Красносельскому району от автодороги «Псков»)
  (Виллози — Аропаккузи)
  (подъезд к дер. Ретселя)
 Волхонское шоссе

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 65 км.

История 
19 сентября 1939 года в результате разукрупнения Дудергофского национального сельсовета был образован Горский сельсовет с центром в деревне Вариксолово.

В 1973 году центр Горского сельсовета перенесен в деревню Виллози.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Горский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Горскую волость.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 года № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Виллозское сельское поселение. В состав поселения вошла территория бывшей Горской волости.

С 1 января 2017 года Виллозское сельское поселение было преобразовано в Виллозское городское поселение.

Население

Состав городского поселения 
В состав сельского поселения входят 14 населённых пунктов:

15 мая 2012 года в состав сельского поселения была включена деревня Новогорелово, позже преобразованная в посёлок.

Транспорт 
По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург — Красное Село — Гатчина.

По территории поселения проходит автомобильная дорога  Красное Село — Гатчина — Павловск.

Инфраструктура 
На Волхонском шоссе расположена крупнейшая в России табачная фабрика Филип Моррис Ижора.

В деревне Ретселя на горе Кирхгоф расположен крупный горнолыжный курорт Туутари-парк.

В деревне Малое Карлино расположены сельскохозяйственное предприятие «Нагорный», детский сад и школа.

В деревне Виллози расположен детский сад.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Городские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Ломоносовского района (Ленинградская область)
Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году